Ouarzazate (provincie), een provincie van Marokko
Ouarzazate (stad), de hoofdstad van die provincie
Ouarzazate (rivier), een rivier in Marokko